Il singolare del torneo di tennis Manchester Trophy 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alex Bogdanović che ha battuto in finale Michal Mertiňák 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Nicolas Mahut (secondo turno)
 Arvind Parmar (secondo turno)
 Massimo Dell'Acqua (primo turno)
 Michal Mertiňák (finale)

 Bjorn Rehnquist (primo turno)
 Michael Berrer (secondo turno)
 Jean-Michel Péquery (primo turno)
 Aisam-ul-Haq Qureshi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 2004